El Torneig de Santiago 2010, també és conegut com a Movistar Open 2010, és un esdeveniment tennístic inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La 17a edició del torneig va canviar de localització per problemes econòmics en l'anterior seu de Viña del Mar. Es va disputar entre l'1 i el 7 de febrer de 2010 al Club Piedra Roja Hacienda de Chicureo, prop de Santiago, Xile.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí
 Quadre doble masculí

2010
ATP World Tour 2010